Berging heißen folgende geographischen Objekte:

 Berging (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Berging (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Berging (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Berging (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Berging (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Berging (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Berging (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Berging (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Berging (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Berging (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft von Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Berging (Gemeinde Schönbühel-Aggsbach), Katastralgemeinde von Schönbühel-Aggsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Berging (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Berging (Gemeinde Peilstein), Ortschaft von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Berging (Gemeinde Viehdorf), Ortschaft von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Berging (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich